Telipinusz (Telepinu, Telipinu) hettita isten neve, ebből személynévvé is vált.
 Telipinusz: Termékenységisten
 Telipinusz: A Hettita Birodalom királya
 Telipinusz: Halap királya

Lásd még:
 Telipinusz eltűnése; hettita mítosz
 Telipinusz és a Tengeristen leánya; hettita mítosz
 Telipinusz törvényei; hettita irodalmi és jogi dokumentum